Кисс — многозначный термин:

Фамилия 
 Кисс, Август (1802—1865) — немецкий скульптор.
 Кисс, Эдмунд (1886—не ранее 1960) — немецкий писатель-фантаст, археолог, сотрудник Аненербе.

Представители цирковой династии Кисс:
 
 Кисс, Виолетта Николаевна (1925—1994) — российская акробатка, жонглёр, режиссёр.
 Кисс, Николай Александрович (1897—1972) — российский клоун, наездник, жонглёр, режиссёр.

Псевдоним 
 Джоджо Кисс (род. 1996) — американская порноактриса.
 Черри Кисс (род. 1992) — сербская порноактриса.

Другое 
 Кисс — останки большого древнего ударного кратера в юго-западной части Моря Смита на видимой стороне Луны.

См. также